Satyricon se poate referi la:
 Satyricon, satiră atribuită lui Petronius
 Satyricon, film în regia lui Franco Fellini
 Satyricon, formație norvegiană de black metal
 Satyricon, album al formației Satyricon